BiH:
 Dragovac (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Srbija
Dragovac (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug
Dragovac (Požarevac, Srbija), naselje u općini Požarevac

Kosovo
Dragovac (Priština, Kosovo), naselje u općini Priština